Mike Leach (ur. 1960) – amerykański tenisista
 Mike Leach (ur. 1961) – amerykański trener futbolu amerykańskiego
 Mike Leach (ur. 1976) – amerykański futbolista